Egelantier Rosa rubiginosa, (synoniem: Rosa eglanteria) een van nature in de Benelux voorkomende roos
Egelantier (Haarlem), een voormalig ziekenhuisgebouw in de Nederlandse stad Haarlem
De Egelantier Boys, amateurvoetbalclub uit de Nederlandse stad Rotterdam
De Eglantier (rederijkerskamer) te Amsterdam, met als motto In Liefde Bloeyende.
Winkelcentrum De Eglantier, winkelcentrum in de Apeldoornse wijk De Maten.